David Walker (1785–1830) – amerykański pisarz, abolicjonista
 David Walker (ur. 1938) – australijski biskup katolicki
 David Walker (ur. 1941) – australijski kierowca wyścigowy
 David Mathieson  Walker (ur. 1944) – amerykański astronauta

 David Walker (1932–2014) – brytyjski wioślarz, olimpijczyk